Blumenbachia är ett släkte av brännreveväxter. Blumenbachia ingår i familjen brännreveväxter. 

Släktet omfattar ettåriga, med bränn- och ankarhår försedda örter, som har ensamma blommor och flerrummig, vid mognaden uppblåst kapsel. Släktet förekommer i Sydamerika.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Brännreveväxter
Blumenbachia